Eccarius ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Eccarius (1891–1967), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Artur Eccarius-Sieber (1864–1919), deutscher Musikpädagoge
 Johann Georg Eccarius (1818–1889), deutscher Arbeiteraktivist und Gewerkschafter
 Justus Eccarius (1924–2013), deutscher Fußballspieler
 Kurt Eccarius (1905–1984), deutscher SS-Hauptscharführer und Kriegsverbrecher

Siehe auch:
 Ecarius